Општина Пожаревац се може односити на:
 Градска општина Пожаревац
 Град Пожаревац